Ранчо ел Љано има више значења:

 Ранчо ел Љано (Сан Блас Атемпа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ел Љано (Сан Мигел Кезалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ел Љано (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику